Ōkubo peut faire référence à : 
 Clan Ōkubo, un clan japonais de samouraï qui accède au premier plan aux périodes Sengoku et Edo de l'histoire du Japon.
 Atsushi Ōkubo, dessinateur de manga japonais.
 Kiyoshi Ōkubo, tueur en série japonais.
 Koto Ōkubo (1897-2013),  supercentenaire japonaise.
 Yoshito Ōkubo, joueur de football international japonais.

 Ōkubo Haruno (1846-1915), général de l'armée impériale japonaise.
 Ōkubo Tadaaki (1760-1803),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadamasa (1692-1732) ,  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadanao (1829-1859),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadanori (1842-1897),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadaoki (1715-1764),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadasuke (1537-1613), daimyo de la fin de la période Sengoku au début de l'époque d'Edo.
 Ōkubo Tadataka (1560–1639), guerrier japonais des époques Sengoku et Edo.
 Ōkubo Tadatomo (1632-1712), daimyō du début de l'époque d'Edo.
 Ōkubo Tadayo (1532-1594), général samouraï au service de Tokugawa Ieyasu.
 Ōkubo Tadayoshi (I) (1736-1769),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadayoshi (II) (1857-1877),  et dernier daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Tadazane (1782-1837),  daimyō du domaine d'Odawara.
 Ōkubo Toshiaki (1900-1995), universitaire japonais.
 Ōkubo Toshimichi (1830-1878), homme d'État japonais et samouraï de Satsuma.

Toponyme 
 Ōkubo-ji, temple Shingon situé à Sanuki, préfecture de Kagawa au Japon.